

Населені пункти та їхні частини

 Домбрувка-Мала — село в гміні Щанець Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Домбрувка-Мала — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Домбрувка-Мала — частина міста Катовиць у Сілезькому воєводстві
 Домбрувка-Мала — частина села Домбрувка в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка-Мала — частина села Бедово в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Домбрувка-Мала — осада в гміні Венґожево Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки